Morton County är namnet på flera countyn i USA.

 Morton County, Kansas
 Morton County, North Dakota